Pidhajzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Podgajzy/Подгайцы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Pidhajzi, Stadt in der Oblast Ternopil, Rajon Pidhajzi
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj, siehe Pidhajzi (Kropywnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Pidhajzi (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Pidhajzi (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Schumsk, siehe Pidhajzi (Schumsk)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Pidhajzi (Luzk)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr, siehe Pidhajzi (Wolodymyr)

Siehe auch:
 Rajon Pidhajzi